Tyr е петнадесети студиен албум на хевиметъл групата Black Sabbath, който е издаден на 20 август 1990 г. от I.R.S. Records. Заглавието на албума и на някои от песните са взети от скандинавската митология, което кара някои да го наричат концептуален албум.

Информация 
Тир е син на Один, главният бог в скандинавската митология. Той е бог на войната (почтената война), единоборствата и героичната слава, изобразяван като еднорък мъж. Използването на такава аналогия и митология е голямо отклонение от темите в Headless Cross (1989), които са тъмната страна и мощта на сатаната. Албумът отразява възможна най-драматичното отклонение от традиционното звучене на Sabbath. Продукцията е критикувана от някои и възхвалявана от други, според които това е най-тежкия албум на групата.

Гийзър Бътлър, Иън Гилън и Брайън Мей записват гост участия на европейското турне в подкрепа на албума. Руните на обложката са взети от руническия камък в Рок, Швеция. Буквите всъщност изписват TMR, а не TYR както изглежда.

Състав 
 Тони Мартин – вокали
 Тони Айоми – китара
 Джеф Николс – клавиши
 Кози Пауъл – барабани
 Нийл Мъри – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Блек Сабат
Музикални албуми от 1990 година